Montgaillard je ime več krajev na ozemlju Francije:

 Montgaillard, občina v departmaju Ariège,
 Montgaillard, občina v departmaju Aude,
 Montgaillard, občina v departmaju Landes,
 Montgaillard, občina v departmaju Hautes-Pyrénées,
 Montgaillard, mestna četrt Saint-Denisa, občina na otoku Reunion,
 Montgaillard, občina v departmaju Tarn,
 Montgaillard, občina v departmaju Tarn-et-Garonne.

Glej tudi 
 Montgaillard-de-Salies, občina v departmaju Haute-Garonne,
 Montgaillard-Lauragais, občina v departmaju Haute-Garonne,
 Montgaillard-sur-Save, občina v departmaju Haute-Garonne,
 Mongaillard, nekdanja občina v departmaju Gers, danes vključena v občino Cazaux-d'Anglès,
 Mongaillard, občina v departmaju Lot-et-Garonne.